Копалы — многозначный термин:

 Копалы — ископаемые природные смолы.
 Копалы — село в Аксуском районе Алматинской области Казахстана.